Iparterv-csoport neoavantgárd képzőművész-csoport (1968–69)
Ipari Épülettervező Vállalat (röviden IPARTERV) építésziroda